Bagnaia bezeichnet:

 einen Stadtteil der italienischen Stadt Viterbo, siehe Bagnaia (Viterbo)
 einen Ortsteil der italienischen Gemeinde Anghiari
 einen Ortsteil der italienischen Gemeinde Murlo
 einen Ortsteil der italienischen Gemeinde Perugia
 einen Ortsteil der italienischen Gemeinden Portoferraio und Rio

Bagnaia ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Bagnaia (* 1997), italienischer Motorradrennfahrer